«Небезпечні вулиці» () — турецький телесеріал 2006 року у жанрі бойовика, криміналу, драми, комедії та створений компанією Erler Film. В головних ролях — Зафер Ергін, Шевкет Чорух, Озгюр Озан, Ількер Інаноглу, Ойа Окар, Озан Чобаноглу.

Перша серія вийшла в ефір 31 липня 2006 року.

Серіал має 16 сезонів. Завершився 632-м епізодом, який вийшов у ефір 17 червня 2022 р.

Серіал продовжений на 17 сезон, який вийшов у ефір 14 жовтня 2022 р.

Режисер серіалу — Орхан Огуз.

Сценарист серіалу — Озан Юрдакул, Сінан Юрдакул.

Серіал є найтривалішим щотижневим серіалом в історії турецького телебачення з точки зору кількості сезонів і кількості епізодів.

Сюжет 
У серіалі розповідається про сімейне життя поліцейських, які працюють у спеціальній групі відділу громадської безпеки департаменту поліції Стамбула, та їхні пригоди на вулицях Стамбула. Під час своєї місії команда постійно стикається з різноманітними людськими історіями, які час від часу змушують нас посміхатися, а часом розривають серце. Начальник поліції Стамбула Різа Баба керує іншими молодими членами команди.

Актори та ролі

Сезони

Рейтинги серій

Нагороди 

 «Найкращий детективний серіал» на телевізійній премії Анталії 2011, організованій муніципалітетом Анталії та Фондом культури та мистецтв Анталії (AKSAV).
 «За спеціальні досягнення», Премія Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) , 2016.
 «Найкраща кримінальна драма» Фундація «Безбар'єрне життя», 10. Премія «Найкраще року», 2019.
 «Найдовший телесеріал року», Нагорода «Кращий рік», 2020.

Примітки

Посилання 

 Небезпечні вулиці на офіційному сайті Kanal D
 
 

Драматичні телесеріали Туреччини
Телесеріали Туреччини
Телесеріали 2006
Телесеріали турецькою мовою